Horvátország
 Bzenica, falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szlovákia
Bzenica Szénásfalu szlovák neve a Besztercebányai kerületben, a Garamszentkereszti járásban